Forest Hills Tennis Classic 2004 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2004 является дебютным, проводящимся здесь. В этом году он относился к пятой категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Нью-Йорке с 23 по 29 августа 2004 года. Турнир являлся одним из последних соревнований, предваряющих американский турнир Большого шлема того года. Приз разыгрывался только для одиночной сетки.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Лиховцева (№ 26 в мире на тот момент).

Ход турнира

Факты 
 Елена Лиховцева выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Ивета Бенешова уступает свой 2-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Forest Hills Tennis Classic

 WTA Тур 2004

 Серия турниров 5-й категории

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Сайт западноньюйоркского теннисного клуба  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

США
Теннис
Август 2004 года
2004